Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mel Purcell che ha battuto in finale Per Hjertquist 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Mel Purcell (campione)
 Shlomo Glickstein (quarti di finale)
 Vincent Van Patten (quarti di finale)
 Ilie Năstase (secondo turno)

 Per Hjertquist (finale)
 Steve Krulevitz (semifinali)
 Matt Doyle (primo turno)
 Klaus Eberhard (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1981